District Tukums, een voormalig district in het westen van Letland, in de historische regio Koerland
 Tukuma novads, een gemeente in Semgallen in het midden van Letland
 Tukums (stad), een stad in Semgallen in het midden van Letland in de gelijknamige gemeente